Wayne Morris peut nommer :
Wayne Morris (1914-1959), acteur américain ;
Wayne Morris (1964-), acteur britannique ;
Wayne Morris, producteur américain.